Пискани има више значења:

 Пискани (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Пискани (Олт), насеље у округу Олт у Румунији